Сисин — фамилия; имеет женскую форму Сисина.
 Сисин, Михаил Фёдорович (1926—2009) — советский учёный-химик, доктор технических наук.
 Сисин, Франк (род. 1946) — американский и канадский историк, переводчик, педагог, специалист по истории Украины.